Ibrahim Bey peut désigner :

Ibrahim Bey (1735-1817), est un bey, chef mamelouk égyptien qui combattra contre les armées napoléoniennes.
Ibrahim Bey (?-1833,), est un bey de la province de Constantine, qui règne de  (1237 de l'Hégire) à  (1239 de l'Hégire)